Personen
Fadly Kasim, een Indonesisch bokser
Kasim Nuhu, een Ghanese voetballer
Mimar Kasım, een Albanese architect (1570-1659)
Aboe'l-Kasim Ferdowsi, een Perzische dichter en schrijver (940-1020)
Geografie

 Kanaat Kasim, Vazalstaat van het Grootvorstendom Moskou (1452 -1681)
 Kasim Bazar, een stad in India

Overig

Kasem (taal), een taal gesproken in het noord-oosten Ghana en zuiden van Burkina Faso
Kasim (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)
Kasim karubar, een bidsprinkhaansoort soort van het geslacht Kasim
Kasim philippinensis, een bidsprinkhaansoort soort van het geslacht Kasim
Kasim insuetus, een bidsprinkhaansoort soort van het geslacht Kasim

Zie ook de doorverwijspagina voor Kassim.